Francisco Bayeu y Subías (1734-1795), est un peintre espagnol, frère de Manuel Bayeu y Subías et Ramón Bayeu y Subías.
 José Antonio Labordeta Subías (1935-2010), est un auteur-compositeur-interprète, professeur, écrivain, poète, journaliste, présentateur de télévision et homme politique aragonais.
 Manuel Bayeu y Subías (1740-1809), est un moine chartreux, peintre et architecte espagnol.
 Ramón Bayeu y Subías (1746-1793), est un peintre espagnol.
Patronyme hispanique